Програма Експлорър е първият успешен опит на САЩ да изстрелят изкуствен спътник в орбита. Програмата е по предложение на американската армия и цели извеждането на спътник в орбита по време на годината на геофизиката. Предложението е отхвърлено заради проект Авангард. По-късно програмата е възстановена след като Съветския съюз изстрелва Спутник-1 на 4 октомври 1957 г. Експлорър 1 е изстрелян 31 януари 1958.

Това е най-продължителната космическа програма на НАСА. Изследвани са Земята, Слънцето, Луната и междупланетната среда на Слънчевата система. Планира се програмата да продължи до 2009 г.

История на мисиите

Източници

Външни препратки 

  Официален уебсайт на програма Експлорър

Програми на НАСА